Бернард Русси́ (, , Андерматт, , Швейцария) — швейцарский горнолыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Бернард Русси дебютировал на Кубке мира в январе 1968 года в гигантском слаломе в возрасте 19 лет. После участия в двух этапах в 1968 году и на шести этапах 1969 года он стал постоянным участником этапов Кубка мира в декабре 1970 года. Первая победа в скоростном спуске пришла к нему на Чемпионате мира 1970 года. Два года спустя он победил в этой же дисциплине на Зимних Олимпийских играх в Саппоро. Бернард Русси первенствовал по итогам двух сезонов 1971 и 1972 года кубка мира в скоростном спуске.

Бернард Русси завершил карьеру активного участника в международных горнолыжных соревнованиях по окончании сезона 1978 года, имея в копилке 10 побед на этапах Кубка мира, 28 призовых места.

Победы на этапах Кубка мира

Победы по итогам сезона в отдельных дисциплинах

Призовые места в отдельных соревнованиях

Примечания

Ссылки 
 
 Bernhard Russi.ch  - web page
 YouTube.com - video - 1972 Winter Olympics - men's downhill - gold & bronze medalists - from Japanese television - 1972-02-05

Горнолыжники Швейцарии
Олимпийские чемпионы от Швейцарии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1972 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту